Horváth Miklós (1906–1982) orvos, higiénikus
 Horváth Miklós (1919–1982) pedagógus, történész, muzeológus
 Horváth Miklós (1925–2017) állatorvos
 Horváth Miklós (1925–?) közgazdász
 Horváth Miklós (1935–1986) matematika-fizika szakos tanár
 Horváth Miklós (1940–2021) állatorvos, politikus, országgyűlési képviselő (1985–1994)
 Horváth Miklós (1953) történész, hadtörténész
 Horváth Miklós (1992) szinkronszínész

hasonló nevűek
 Horváth Miklós Endre (1948–2009) politikus
 Horváth-Inczédi Miklós (1829–1895) huszártiszt, író, lapszerkesztő, utazó